Miejscowości w USA
 Eddington – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Eddington – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
Miejscowości w Australii
 Eddington – miejscowość w stanie Wiktoria
 Osoby
 Arthur Stanley Eddington –  brytyjski astrofizyk działający na początku XX wieku
 Obiekty astronomiczne
 (2761) Eddington – planetoida z grupy pasa głównego asteroid